Elisabeth Dubler ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth Dubler (Verlegerin) (1927–1979), deutsch-schweizerische Verlegerin und Kunsthistorikerin
 Elisabeth Dubler (Politikerin) (* 1995), Schweizer Politikerin (Grüne)